Nieuwe – nuovo in olandese

Geografia 
 De Nieuwe Grond – comune del Suriname
 Nieuwe Maas –  fiume dei Paesi Bassi
 Nieuwe Merwede – canale artificiale dei Paesi Bassi
 Nieuwe Pekela – località della provincia di Groninga nei Paesi Bassi
 Nieuwe Republiek – repubblica boera esistita dal 1884 al 1888 nell'attuale Sudafrica
 Nieuwe Rijn – fiume dei Paesi Bassi che scorre nella provincia dell'Olanda Meridionale
 Nieuwe Waterweg – canale artificiale che collega il porto di Rotterdam con il Mare del Nord

Altro 
 Nieuwe figuratie – corrente artistica che si è sviluppata nei Paesi Bassi e nel Belgio degli anni 1960

Pagine correlate 
 Nieuwe Kerk